Björck ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Björck (1880–1969), schwedische Schriftstellerin
 Anders Björck (* 1944), schwedischer Politiker
 Fredrik Björck (* 1979), schwedischer Fußballspieler
 Gudmund Björck (1905–1955), schwedischer Klassischer Philologe
 Irma Björck (1898–1993), schwedische Opernsängerin (Sopran)
 Oscar Björck (1860–1929), norwegisch-dänischer Maler